Le sigle CRCC peut désigner :
 Le Centre de recherche sur la conservation des collections, une équipe du Centre de recherche sur la conservation (CRC), lui-même rattaché au CNRS
 Les , une famille de trouble des habitudes et des impulsions, comprenant l'onychophagie, la trichotillomanie, la dermatillomanie…
 Compagnie régionale des commissaires aux comptes

Notes et références